veenkolonie, nederzetting ontstaan in een hoogveenontginningsgebied.
Groninger Veenkoloniën, gebied met veenkoloniën in Zuidoost-Groningen.